Cheers steht für:
 Cheers, eine US-amerikanische TV-Serie
 Cheers (Album), ein Album des Rappers Obie Trice
 Cheers (Drink to That), ein Lied der R&B-Sängerin Rihanna

Cheers ist der Familienname folgender Personen:
 Gordon Cheers, australischer Autor, Publizist und Verleger

Siehe auch: